Los Angeles je lahko:

 Los Angeles, mesto v Kaliforniji, ZDA
 Los Angeles (reka)
 Pristanišče Los Angeles
 Los Angeles, razred podmornic Vojne mornarice ZDA